Serverseitig bezieht sich als Adjektiv auf:
 Programme, die auf einem Webserver autonom ihre Dienste verrichten, ohne dem Benutzer gegenüber in Erscheinung zu treten
 Anwendungsprogramme für Endbenutzer (beispielsweise Büroprogramme), die nicht auf dem lokalen Computer installiert sind, sondern auf einem Server ausgeführt werden; siehe serverseitige Anwendung
 einen möglichen Speicherort für Daten, siehe Cloud Computing
 Server Side Includes (SSI), eine serverseitige Scriptsprache

Siehe auch:
 Client-Server-Modell